L'Ordre du Mérite de la couronne de Prusse (en allemand : Verdienstorden der Preussischen Krone) est une décoration de mérite civile et militaire établie le  par le roi Guillaume II à l'occasion du bicentenaire de la création du Royaume de Prusse.

L'ordre a été présenté avec une classe et se compose d'un badge et une étoile de poitrine. Pour la décoration de mérite militaire, la décoration est présentée avec des épées croisées. L'ordre a été attribué une seule fois avec des diamants.

Description 
La décoration se compose d'un badge, porté sur une écharpe d'épaule droite à la hanche gauche, et une étoile porté sur la poitrine à gauche.

L'insigne de l'Ordre est une croix de Malte émaillée bleue fait d'or de 18 carats avec une bordure granuleuse. Entre chaque bras de la croix est positionnée une couronne rouge émaillé surmontant un II W pour Wilhelm II (en français : Guillaume II) et au centre de la Croix un médaillon.

L'avers du médaillon central représente une couronne d'or en émail rouge, entourée par un anneau en émail bleu avec l'inscription en lettres d'or Gott Mit Uns (Dieu avec nous). Sur le revers du médaillon porte les initiales entrelacées IR W II (Imperator Rex Guillaume II) entourée de la date du .
Les étoiles de l'ordre est une étoile d'or à huit branches avec des rayons droits, avec l'inscription sur le médaillon central identique à l'avers du médaillon de la Croix.

La barrette de l'Ordre est bleu avec une bande orange de chaque côté.

Récipiendaires 
La médaille a été décernée seulement 57 fois. Le général Konrad Ernst von Goßler a été le seul récipiendaire qui a reçu la décoration dans 2 classes différentes.

Récipiendaires 
 Le roi Guillaume II de Prusse, le 
 Prince Albert de Prusse, régent du duché de Braunschweig, le 
 Le baron von Loë, colonel général de cavalerie prussienne et adjudant général, le 
 Vladimir Lambsdorff, ministre russe des Affaires étrangères, le 
 , grand vizir ottoman, le 
 Vajiravudh, Prince héritier du Siam, le 
 Giulio Prinetti, ministre italien des Affaires étrangères, le 
 Otto von Strubberg, général d'infanterie prussienne, le 
 Prince Hermann von Hatzfeldt, chef de Prusse, le 
 Konrad Ernst von Goßler, général prussien d'infanterie, le 
 , feld-maréchal autrichien et adjudant général, le 
 Graf Uexküll-Gyllenband, général autrichien et commandant du 2e Corps de Cavalerie, le 
 Graf von Abensperg und Traun, colonelKämmerer autrichien, le 
 Károly Khuen-Héderváry, Premier ministre hongrois, le 
 Henry Lascelles,ambassadeur britannique à Berlin, le 
 Damat Ferid Pacha, Grand vizir, le 
 Eberhard zu Solms-Sonnenwalde, ambassadeur de Prusse, le 
 , général prussien et adjudant général d'infanterie, le 
 , général prussien de cavalerie et inspecteur de cavalerie, le 
 , général de cavalerie russe et adjudant général, le 
 August zu Eulenburg, ministre d'État de Prusse, le 
 Graf zu Castell-Castell, lieutenant-général bavarois, le 
 Baron Max Wladimir von Beck, Premier ministre autrichien, le 
 Sándor Wekerle, Premier ministre hongrois, le 
 Fiedler, commandant d'artillerie autrichien et commandant général du  Corps d'Armée, le 
 , colonel autrichien, le 
 , Obersthofmarschall autrichien, le 
 Arvid Lindman, Premier ministre suédois, le 
 , général d'infanterie suédois, le 
 Max Clemens Lothar von Hausen, général d'infanterie saxon et ministre d'État, le 
 Ahmed Tevfik Pacha, maréchal ottoman, le 
 Julius von Verdy du Vernois, général prussien d'infanterie, le 
 Piotr Stolypine, Premier ministre russe, le 
 Le comte Franz Conrad von Hötzendorf, chef d'état-major général autrichien, le 
 , général d'infanterie autrichienne et ministre de la Guerre, le 
 Carl von Horn, général bavarois d'infanterie et ministre de la Guerre, le 
 , général prussien d'infanterie, le 
 , général prussien d'infanterie le 
 , général prussien de cavalerie sur le 
 Jules Greindl, ministre d'État belge, le 
 Sergueï Sazonov, ministre russe des Affaires étrangères, le 
 Hans von Kirchbach, Saxon général de l'artillerie, le 
 Prince Katsura Tarō, prince du sceau privé japonais, le 
 , général bavarois d'artillerie et adjudant général, le 
 Maximilian von Seinsheim, la Cour de Bavière, le 
 Victor von Podbielski, ministre d'État de Prusse, le 
 Walther von Moßner, général de la cavalerie prussien, le 
 Clemens von Delbrück, ministre d'État de Prusse, le 
 Le baron von Hammerstein-Loxten, général prussien d'infanterie, le 
 , secrétaire prussienne de la Poste, le 
 Le général , général d'infanterie prussien, le

Les récipiendaires avec des épées 
 Kanin, Prince héritier du Japon, le 
 Ōyama Iwao, marquis et maréchal japonais, le 
 Karl Ludwig d'Elsa, colonel général saxon, le 
 Konrad Ernst von Goßler, général prussien d'infanterie, le 
 Ernst von Hoiningen, général d'infanterie prussien, le

Les bénéficiaires de diamants 
 Maximilian , Colonel de la cour de Bavière, le

Bibliographie 
  Jörg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. Band 2. Limburg – Reuss. Zentralstelle für wissenschaftliche Ordenskunde, München 1997, .
  Kurt-Gerhard Klietmann: Der Verdienstorden der Preußischen Krone, Mitteilung aus dem Institut für Wissenschaftliche Ordenskunde, Der Herold - Band 12, 32. Jahrgang 1989, Heft 9

Sources

Voir aussi 
 Liste d'ordres civils et militaires
 Liste des devises d'ordres civils et militaires
 Médaille
 Ordre militaire
 Phaléristique

Ordre honorifique du royaume de Prusse
Décoration militaire de l'Empire allemand
Décoration civile de l'Empire allemand
Médaille de mérite
Distinction fondée en 1901
Ordre de chevalerie d'Allemagne